„Мерцедес-Бенц GLC-класа“ (Mercedes-Benz GLC-Klasse) е модел компактни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждан от 2015 година.

Въведен е като ново поколение „GLK-класа“ и е базиран на платформата на модела „C-класа“. Продава се в два варианта – хечбек и лифтбек („купе“).

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
GLC-класа